szarka (Pica pica) madár
 kék szarka (Cyanopica cyanus vagy Cyanopica cyana) madár
 Szarka, magyar családnév